Alapjelentés
 bűnbak: személy vagy tárgy, akire/amelyre mások bűneit ráterhelik, ráfogják

Irodalom
 A bűnbak (La mort de Belle), Georges Simenon regénye (1952) 
 A bűnbak (The Scapegoat), Daphne du Maurier regénye (1957) 

Filmek
 A bűnbak (The Scapegoat), 1959-es angol film, Daphne Du Maurier regényéből, rendezte Robert Hamer, főszereplő Alec Guinness
 A bűnbak (The Whipping Boy), 1994-es angol–amerikai–német–francia film, rendezte Syd Macartney
 A bűnbak (Framed for Murder), 2007-es kanadai film, rendezte Douglas Jackson
 A bűnbak (The Scapegoat), 2012-es angol film, Daphné du Maurier regényéből, rendezte Charles Sturridge

Képzőművészet
 A bűnbak (The Scapegoat), William Holman Hunt festménye (1854)